In veel Slavische talen het woord voor wisent (bizon).
 Zoebr, een Wit-Russische jeugdorganisatie.
 Żubr, een Pools biermerk.